Pino von Friedenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Georg Pino von Friedenthal (1843–1930), österreichischer General
 Felix Pino von Friedenthal (1825–1906), österreichischer Beamter und Politiker